Wapakoneta kan syfta på:

Wapakoneta, Ohio – en stad i Auglaize County
Wapakonetafördraget
USS Wapakoneta